La palabra Dinamarca puede referirse a:

 , país de Europa.
 Dinamarca Meridional, región administrativa de Dinamarca
 Reino de Dinamarca, monarquía constitucional y comunidad compuesta por Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia.
  Dinamarca-Noruega, país de Europa que existió desde 1536 hasta 1814, y que al final se dividió entre Suecia-Noruega y Dinamarca.
 Invasión de Dinamarca, parte de la Operación Weserübung ejecutada el 9 de abril de 1940, cuando los alemanes cruzaron la frontera danesa violando su neutralidad.
 Reinos vikingos de Dinamarca, pequeños territorios gobernados por caudillos que tenían categoría de monarcas absolutos.
 Estrecho de Dinamarca, estrecho marino que conecta el mar de Groenlandia con el océano Atlántico.
 Mauricio Dinamarca, futbolista chileno.